Journal of Labor Economics (JOLE) — специализированный экономический журнал (США); выходит с 1983 г. Издание является официальным органом Общества трудовой экономики и занимает 12 место среди крупнейших международных экономических журналов.

В журнале публикуются работы теоретического и прикладного характера, посвященные таким проблемам как спрос и предложение трудовых услуг, распределение доходов, коллективный договор, демография и рынки труда.

В редакционный совет журнала входят нобелевские лауреаты Г. Беккер и Дж. Хекмэн.

Периодичность выхода — 4 номера в год.

Примечания 

Экономические журналы
Печатные издания, возникшие в 1983 году
Журналы США
Журналы на английском языке